Johann Garmers ist der Name folgender Personen:

* Johann Garmers (Oberalter) (1557–1637), deutscher Kaufmann und Oberalter 
 Johann Garmers (Jurist) (1586–1638), deutscher Jurist und Diplomat 
 Johann Garmers (Mediziner) (1628–1700), deutscher Mediziner